Райлер Дехарт (; родился 1 марта 1986 года на Кауаи, Гавайи, США) — американский теннисист.

Общая информация 
Родителей Райлера зовут Дебби и Уильям; у гавайца есть две сводные сестры: Дженни и Габриэлла.

Дехарт родился на Гавайях, но уже в два года, вместе с семьёй, перебрался в штат Иллинойс. В шесть лет он здесь впервые попробовал играть в теннис, а позже поступил в местный университет, в котором успешно совмещал игры в теннисной лиге NCAA и обучении психологии.

Любимое покрытие американца — хард, лучший удар — форхенд.

Спортивная карьера 
Дехарт одержал первую победу на Открытом чемпионате США, где он победил Оливье Рохуса в пяти сетах. Позже он проиграл Рафаэлю Надалю 1-6 , 2-6, 4-6. Он играл, преимущественно, на турнирах серии ATP Challenger.

7 июня 2009 года он выиграл свой первый титул «челленджера», выиграв 6-2, 3-6, 7-5 у Карстена Болла.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров в одиночном разряде

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (12)

Победы (4)

Поражения (8)

Финалы турниров в парном разряде

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (22)

Победы (10)

Поражения (12)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Иллинойсского университета 

Теннисисты США